Renskär kan syfta på följande platser i Finland:

 Rönnskäret (ö i Finland, Österbotten, Vasa, lat 63,08, long 20,84), 
 Renskäret (ö i Finland), Österbotten, Sydösterbotten, 
 Porkkala (ö), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar